Olszewski ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf von Olszewski (1828–1907), preußischer Generalleutnant

 Eugen von Olszewski (1826–1908), preußischer Generalmajor
 Heinrich von Olszewski (1823–1918), preußischer Generalleutnant
 Henryk Olszewski (1932–2021), polnischer Rechtshistoriker
 Jan Olszewski (1930–2019), polnischer Politiker
 Józef Olszewski (1916–2002), polnischer Politiker, Mitglied des Sejm (PZPR), Botschafter in der Tschechoslowakei
 Karl Ewald Olszewski (1884–1965), deutscher Maler
 Karol Olszewski (1846–1915), polnischer Chemiker, Mathematiker und Physiker
 Krzysztof Olszewski (* 1951), polnischer Ingenieur und Unternehmer
 Kurt von Olszewski (1860–1937), preußischer Generalmajor

 Przemysław Olszewski (1913–1972), polnischer Agrarwissenschaftler und Hochschullehrer
 Reinhold K. Olszewski (1917–1982), deutscher Schauspieler
 Remigiusz Olszewski (* 1992), polnischer Leichtathlet
 Stanisław Olszewski (1852–1898), polnischer Erfinder

Olszewski steht für:
 Olszewski-Rohr, hydrologisches Gerät

Siehe auch:
 Olschewski
 Olszewska